Eigenmann:
 Carl H. Eigenmann (1863, Flehingen  1927, San Diego), um ictiologista dos Estados Unidos
 Rosa Smith Eigenmann (1858, Monmouth  1947, San Diego), uma ictiologista dos Estados Unidos

 Evarra eigenmanni, uma espécie de Actinopterygii da família Cyprinidae